Nagy Ferenc-kormány (1946-1947)
első Nagy Imre-kormány (1953–1955)
második Nagy Imre-kormány (1956. október 24-e és november 3-a között)
harmadik Nagy Imre-kormány (1956. november 3-a és 7-e között)